Dalmatinska nogometna zona (također i kao Dalmatinska nogometna liga) je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1965./66.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Dubrovnik".

Ljestvica 

 "Jadran" iz Ploča odustao od natjecanja u drugom dijelu

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije za Dalmatinsku ligu 
Igrano u svibnju 1966. 

"Orkan" se plasirao u Dalmatinsku ligu.  
 Izvori:

Poveznice 
 Riječko-istarska zona 1965./66. 
 Slavonska zona 1965./66. 
 Zagrebačka zona 1965./66. 
 Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1965./66.
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 1965./66.
 Prvenstvo Zadarskog nogometnog podsaveza 1965./66.

Izvori 
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 111-113 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 82-84  
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 73-74 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 61-63 
  

1965-66
1965-66
Dalmacija